Miejscowości w USA:
 Eufaula – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Barbour
 Eufaula – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie McIntosh